Cartorhynchus lenticarpus — викопний вид морських плазунів, базальний у кладі іхтіозаврів. Існував у ранньому тріасі (248,4 млн років тому).

Відкриття 
Викопні рештки тварини знайдені у 2011 році у відкладеннях формації Мацзяшань в місті Чаогу провінції Аньхой на сході Китаю. Було виявлено майже повний скелет, відсутній лише хвіст. На основі решток у 2014 році Ріусіке Монтані з Каліфорнійського університету в Девісі і Цзян Даюн з Пекінського університету описали новий вид плазунів. Рештки зберігаються в геологічному музеї провінції Аньхой.

Опис 
Збережений зразок мав довжину 21,4 см. Враховуючи відсутній фрагмент хвоста, тварина сягала приблизно 40 см завдовжки і важила 2 кг. Cartorhynchus мав незвично коротку і стиснуту морду, яка займала лише половину довжини черепа і вузьку щелепу. Кінець морди сягав лише 6 мм в ширину. У роті було безліч рядів молярних зубів, що росли на внутрішній поверхні щелепних кісток. Ці зуби не були виявлені, поки зразок не був підданий КТ-скануванню. Cartorhynchus, ймовірно, полював на безхребетних з твердою оболонкою. Будова хребта і кінцівок вказує на те, що тварина могла виходити на сушу, хоча кінцівки були плоскими і мали форму ластів.

Філогенія 
Філогенетичний аналіз показує, що Cartorhynchus є найбазальнішим членом клади Ichthyosauriformes:

Примітки

Посилання 
 

Іхтіозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2014
Вимерлі плазуни Азії